Der Trompeter von Säckingen – film del 1907 diretto da Franz Porten
Der Trompeter von Säckingen: Behüt dich Gott – film del 1907 diretto da Franz Porten
Der Trompeter von Säckingen: Jung-Werners Abschied – film del 1907 prodotto dalla Deutsche Mutoskop und Biograph
Der Trompeter von Säckingen: Ihr heißt mich willkommen – film del 1907 prodotto dalla Internationale Kinematograph
Der Trompeter von Säckingen – film del 1918 diretto da Franz Porten